Ruprecht kan som auktorsförkortning betyda:

 Franz Josef Ivanovich Ruprecht
 Ulrike Ruprecht

Robotskapade auktorsförkortningar